Фэй Валентайн (Фэй Рейган) — американская фотомодель и порноактриса.
 Фэй Валентайн — персонаж аниме Cowboy Bebop.